Argoctenus är ett släkte av spindlar. Argoctenus ingår i familjen taggfotsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Taggfotsspindlar
Argoctenus